Termenul „Dietă” se poate referi la:

 Dietă, consum de alimente cu unele restricții, și reducerea numărului de calorii

 Adunare legislativă::
Dietă (istorică)
Dieta Ungariei
Dieta Transilvaniei
Dieta Bucovinei

Dieta Japoniei

Legături externe